ORP Orkan ist der Name mehrerer polnischer Schiffe. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Orkan hat im Polnischen dieselbe Bedeutung wie auf Deutsch.

Schiffe mit dem Namen ORP Orkan 
 ORP Orkan war ein geplanter aber nicht gebauter Zerstörer der Grom-Klasse.
 ORP Orkan (G90) war der von den Briten im Zweiten Weltkrieg übernommene M-Klasse-Zerstörer HMS Myrmidon.
 ORP Orkan (1995) ist eine Flugkörperschnellboot der Orkan-Klasse die weitgehend Baugleich ist mit der Sassnitz-Klasse.

Siehe auch 
 Polnische Marine
 Zerstörer
 Korvette

Schiffsname der polnischen Marine